Жданковский —  многозначный топоним в России.

Жданковский — посёлок в Убинском районе Новосибирской области.
Жданковский — микрорайон города Богородицка, бывший посёлок городского типа Тульской области (в 1952—2005 гг.).